— японская фамилия. Известные носители:
 Кондо, Джордж (род. 1957) — современный американский художник.
 Кондо, Ёсифуми (1950—1998) — японский аниматор.
 Кондо Исами (1834—1868) — командир Синсэнгуми.
 Кондо, Кодзи (род. 1961) — японский композитор и музыкант.
 Кондо, Кодзи (1972—2003) — японский футболист.
 Кондо, Кэйтаро (1920—2002) — японский писатель, представитель литературной группы «Третьи новые».
 Кондо, Мари (род. 1984) — японская писательница, специалистка по наведению порядка в доме.
 Кондо, Масако (род. 1941) — японская волейболистка.
 Кондо, Наоя (род. 1983) — японский футболист.
 Кондо, Нобутакэ (1886—1953) — адмирал Японского императорского флота.
 Кондо, Сигэо (род. 1942) — японский дипломат.
 Кондо, Такаси (род. 1979) — японский певец и сэйю.
 Кондо, Тосинори (1948—2020) — японский джазовый трубач.
 Кондо, Хейдзё (1832—1901) — японский учёный, конфуцианец, издатель, исследователь китайской и японской классики.
 Кондо, Юкари (род. 1967) — японская кёрлингистка.
 Кондо, Юки (род. 1975) — японский боец смешанного стиля.